Friday ("venerdì" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Ci vediamo venerdì (Friday) – film del 1995 diretto da F. Gary Gray

Letteratura 
 Venerdì (Friday) – personaggio del romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe
 Operazione domani (Friday) – romanzo di Robert Heinlein del 1982

Musica 
 Friday – album dei Musica Elettronica Viva del 1969
 Friday – traccia dell'album I'm the Man di Joe Jackson del 1979
 Friday – singolo dei Sunny Day Real Estate del 1994, dall'album Sunny Day Real Estate
 Friday – album del 1995, colonna sonora del film Ci vediamo venerdì
 Friday – traccia dell'album The Real Testament di Plies del 2007
 Friday – singolo di Rebecca Black del 2011
 Friday – singolo di Riton  e dei Nightcrawlers del 2021

Televisione 
 Friday (Friday: The Animated Series) – serie televisiva d'animazione

Persone
 Fred Friday – calciatore nigeriano
 Gavin Friday – cantautore e attore irlandese
 Robin Friday – calciatore inglese

Pagine correlate
Friday, the Thirteenth

Altri progetti